Nicky Melkert (7 juli 1983) is een Belgische voetballer. Hij speelt voor Berchem Sport als aanvaller.

Statistieken

Competitie

Beker

Melkert